AVK steht für:
 Abfallfluss-Verfolgungs- und Produkt-Kontrollsystem, DV-System für die nukleare Abfallentsorgung
 Ahnenverlustkoeffizient, ein Parameter in der Hundezucht und Laiengenetik, siehe Ahnenverlust #Ahnenverlust versus Inzucht
 Allgemeiner Volkskongress, jemenitische Partei
 Arterielle Verschlusskrankheit, siehe Periphere arterielle Verschlusskrankheit
 Astronomische Vereinigung Kärntens
 Astronomische Vereinigung Kreuzlingen, siehe Planetarium und Sternwarte Kreuzlingen #Geschichte
 Auguste-Viktoria-Klinikum Berlin
 AVK – Industrievereinigung Verstärkte Kunststoffe e. V., ein deutscher Fachverband für Faserverbundkunststoffe
 Arvaikheer Airport (IATA-Code), Flughafen in Arwaicheer, Provinz Öwörchangai-Aimag, Mongolei

avk steht für:
 Kotava (ISO-639-3-Code), Plansprache von 1978

Abkürzung